Bleijenburg (Utrecht), een gerecht binnen de stadsvrijheid van Utrecht.
 Bleijenburg (Den Haag), een straat in Den Haag
 Bleijenburg 38, een rijksmonument aan de straat in Den Haag
 Bleijenburg (schip, 1719), een VOC-schip